Taça Minas Gerais de Jiu-Jitsu é o campeonato estadual de jiu-jitsu em Minas Gerais, realizado pela Federação Mineira de Jiu-Jitsu.

O torneio é disputado todos os anos e constituí de 5 etapas. Aqueles atletas e equipes que obtiverem os melhores resultados no decorrer de todas as etapas são consagrados com os títulos de campeões em suas respectivas categorias.

Em 2019, chegou à sua 45ª edição.

Etapas
 1a Etapa: Torneio Início
 2a Etapa: Torneio Prata da Casa
 3a Etapa: Torneio Lutadores
 4a Etapa: Torneio Campeões
 5a Etapa: Torneio Invictus

Ligações externas
 Site oficial da FMJJ

Competições de jiu-jitsu
Jiu-jitsu de Minas Gerais